Совілле́-Монжива́ль, Совілле-Монжіваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 23 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 174,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совілле-Монживаль на сайті французького Національного інституту географії
 Совілле-Монживаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совілле-Монживаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совілле-Монживаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совілле-Монживаль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма